Serie A2 kan avse:
Serie A2 (baseball) – basebollserie för herrar i Italien 
Serie A2 (basket, damer) – basketserie för damer i Italien 
Serie A2 (basket, herrar) – basketserie för herrar i Italien 
Serie A2 (futsal, damer) – futsalserie för damer i Italien 
Serie A2 (futsal, herrar) – futsalserie för herrar i Italien 
Serie A2 (handboll, damer) – handbollsserie för damer i Italien 
Serie A2 (handboll, herrar) – handbollsserie för herrar i Italien 
Serie A2 (landhockey, herrar) – landhockeyserie för herrar i Italien
Serie A2 (rullskridskohockey) – rullskridskohockeyserie för herrar i Italien
Serie A2 (vattenpolo, damer) – vattenpoloserie för damer i Italien
Serie A2 (vattenpolo, herrar) – vattenpoloserie för herrar i Italien
Serie A2 (volleyboll, damer) – volleybollserie för damer i Italien
Serie A2 (volleyboll, herrar) – volleybollserie för herrar i Italien
Serie B, mellan 2002 och 2013 serie A2 – fotbollsserie för damer i Italien

Se även
 Serie A (olika betydelser) 
 Serie A1